Basic Color Terms Termes bàsics de color
 Bloc Català de Treballadors, organització comunista de Catalunya sorgida el 1978.